Wallflower – personaggio dell'Universo Marvel
Wallflower – album di Diana Krall
Wallflower – brano musicale di Bob Dylan